

Prénom 
Amand est un prénom masculin. Il a pour variantes masculines Amace, Amance, Amandio, Amans et  et pour formes féminines , , Amante, Amanthe, Amantine et .

Saints chrétiens

Personnalités désignées par ce nom 
 Amand, un tyran des Gaules
 Amand de Vasconie, troisième duc de Vasconie de 638 à 660

Patronyme 

 Charles Amand, industriel normand ;
 Jean-François Amand, peintre français ;
 Pierre Amand, chirurgien français ;
 Roger Amand, peintre français ;
 Stanislas Amand, photographe français.

Référence

Voir aussi 
 Toponyme  (page d'homonymie)
 Toponyme  (page d'homonymie)
 Toponyme  (page d'homonymie)
 Les Amands

Prénom masculin